Wladimir Schuwalow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Anatoljewitsch Schuwalow (1943–2022), russisch-sowjetischer Biochemiker, Akademiemitglied
 Wladimir Konstantinowitsch Schuwalow (1946–2019), russischer Schwimmer